Seznam korpusov z zaporedno številko 37.

Seznam 
 Pehotni
 37. strelski korpus (ZSSR)
 37. korpus (Wehrmacht)
 37. korpus (ZDA)
 37. korpus (Ruski imperij)
 37. gardni strelski korpus (ZSSR)

Glej tudi